La nazionale Under-18 di pallavolo femminile del Venezuela è una squadra sudamericana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Venezuela con un'età inferiore di 18 anni ed è posta sotto l'egida del Federazione pallavolistica del Venezuela.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-18

Campionato sudamericano Under-18

Collegamenti esterni
 

 U-18
Venezuela
Pallavolo Under-18